Skałbania – przysiółek wsi Grabowa w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy
 Skałbania – wąwóz w Ojcowskim Parku Narodowym